|-
| 172101 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172102 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172103 - ||  || 20 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172104 - ||  || 15 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 172105 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172106 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172107 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172108 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172109 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172110 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172111 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172112 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172113 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172114 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172115 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172116 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172117 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172118 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172119 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172120 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172121 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172122 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172123 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172124 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172125 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172126 - ||  || 18 aprilie 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 172127 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172128 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172129 - ||  || 18 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172130 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172131 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172132 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172133 - ||  || 10 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172134 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172135 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172136 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172137 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172138 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172139 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172140 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172141 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172142 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172143 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172144 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172145 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172146 - ||  || 15 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172147 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172148 - ||  || 4 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172149 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172150 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172151 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172152 - ||  || 12 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172153 - ||  || 11 iulie 2002 ||  || 
|-
| 172154 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172155 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172156 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172157 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172158 - ||  || 13 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172159 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172160 - ||  || 13 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172161 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172162 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172163 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172164 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172165 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172166 - ||  || 1 iulie 2002 ||  || 
|-
| 172167 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172168 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172169 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172170 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172171 - || 2002 PT || 2 august 2002 ||  || 
|-
| 172172 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172173 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172174 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172175 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172176 - ||  || 4 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172177 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172178 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172179 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172180 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172181 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172182 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172183 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172184 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172185 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172186 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172187 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172188 - ||  || 14 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172189 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172190 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172191 - ||  || 10 august 2002 ||  || 
|-
| 172192 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 172193 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 172194 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 172195 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172196 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172197 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172198 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172199 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172200 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-